La dénomination Guerre du Pacifique peut se rapporter, par ordre chronologique, à :

 La Guerre du Pacifique (ou « Première guerre du Pacifique ») qui opposa l’Espagne aux républiques du Chili et du Pérou et, dans une moindre mesure, à la Bolivie et à l’Équateur. Le conflit débuta en 1864 avec l’occupation des îles Chincha par l’Espagne, et prit fin avec le traité de paix signé à Lima, le .

 La Guerre du Pacifique (ou « Seconde guerre du Pacifique ») qui opposa, de 1879 à 1884, le Chili au Pérou et à la Bolivie coalisés. Ce conflit est aussi appelé « Guerra del Salitre » soit la « Guerre du Salpêtre » (terme souvent utilisé en allemand : « Salpeterkrieg » et plus rarement dans les pays anglophones qui lui préfèrent : « War of the Pacific »).

 La Guerre du Pacifique, soit l'ensemble des opérations militaires de la Seconde Guerre mondiale qui se sont déroulées en Extrême-Orient, en Océanie et dans l'Océan Pacifique et qui ont opposé les forces de l'Axe aux Alliés et, plus particulièrement, le conflit armé entre les Alliés à l'Empire du Japon, de 1941 à 1945. Cet épisode du conflit mondial est appelé « Pacific war » en anglais et « Pazifikkrieg » en allemand.